Marici (godheid), een taoïstische godheid en boeddhistische boddhisvata
 Marići (Sveta Nedelja)
 Marići (Kanfanar)